Az 1999–2000-es osztrák labdarúgó-bajnokság az osztrák labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának nyolcvankilencedik alkalommal megrendezett bajnoki éve volt.

A pontvadászat 10 csapat részvételével zajlott. A bajnokságot a Tirol Innsbruck csapata nyerte.

A bajnokság végeredménye

 A Tirol Innsbruck az 1999-2000-es szezon bajnoka.
 A Tirol Innsbruck és a Sturm Graz részt vett a 2000–01-es UEFA-bajnokok ligájában.
 A Rapid Wien és a Grazer AK részt vett a 2000–01-es UEFA-kupában.
 Az Austria Lustenau kiesett a másodosztályba (Erste Division).

Források 
 Táblázatok és eredmények az RSSSF-en 
 Táblázatok és eredmények az Austriasoccer.at honlapján. 

Osztrák 1
Osztrák labdarúgó-bajnokságok